Råsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råsjö, sjö i Mölndals kommun,  (7,27 ha)
Råsjö tärna, sjö i Norrköpings kommun, 
Råsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (20,1 ha)
Råsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (15,9 ha)
Råsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (32,9 ha)
Råsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (53 ha)
Lill-Råsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (16,4 ha)
Råsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (29,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn